In 2020 werd het 104de Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 25 januari tot 29 december. Oorspronkelijk zou de competitie eindigen op 25 april, maar door de coronacrisis in Brazilië werd de competitie op 17 maart stilgelegd en pas op 21 november hervat met wedstrijden zonder publiek. Rio Branco-VN werd voor de eerste keer kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door. Vanaf de halve finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2020